Indiscret (Indiscreet) est un film américain de Leo McCarey sorti en 1931.
 Indiscret (Indiscreet) est un film britannique de Stanley Donen sorti en 1958.
 Indiscreet est une chanson de Frank Sinatra enregistrée en 1962.
 L'Indiscret est un film suisse de François Reichenbach 1974.
 Indiscreet est un album du groupe rock Sparks de 1975.
 Indiscreet, téléfilm américain sorti en 1988.
 Le Prix de l'indiscrétion (Indiscreet) est un téléfilm américain réalisé par Marc Bienstock diffusé en 1998.
 En mobilier, un indiscret est un siège à trois places (comme le confident est à deux places).